Ван Сяошуай (, 22 мая 1966, Шанхай) — китайский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Вырос в Гуйяне, где его семья оказалась в ходе культурной революции. Пятнадцатилетним приехал в Пекин, учился живописи, затем закончил Пекинскую киноакадемию. Дебютировал фильмом Дни (1993), который подвергся резкой критике со стороны властей. Ван Сяошуай попал в чёрный список неугодных режиссёров (Чжан Юань и др.). Фильм Замороженный он снял в 1995 под псевдонимом, однако получил официальное разрешение на его показ лишь в 1997. После нескольких лет творческого простоя режиссёр продолжил работу, но под строгим наблюдением цензурного ведомства. Международную известность и определенный авторитет ему принес фильм Пекинский велосипед (2001), ставший манифестным для шестого поколения кинорежиссёров Китая.

Фильмография

Режиссёр и сценарист 
 : Дни (Золотой Александр МКФ в Салониках)
 : Самоубийства
 : Замороженный (вышел в прокат в 1997; премия ФИПРЕССИ Роттердамского МКФ)
 : Так близко к раю (премия ФИПРЕССИ/ Netpac Сингапурского МКФ)
 : Дом
 : Пекинский велосипед (Серебряный медведь и номинация на Золотого медведя Берлинского МКФ)
 : Бродяги (премия Netpac на МФ азиатского и арабского кино Cinefan)
 : Мечты о Шанхае (премия жюри и номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского МКФ, Золотой апельсин МКФ в Анталии, Гран-при Таллиннского МКФ Тёмные ночи)
 : После войны
 : Вера в любовь (Премия экуменического жюри, Серебряный медведь и номинация на Золотого медведя Берлинского МКФ)
 : Чунцинский блюз (премия за лучшую режиссуру Гильдии кинорежиссёров Китая, номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского МКФ)
 : 11 цветков (номинация на Гран-при МКФ во Фрибуре)
 : L’archivio a oriente (документальный; коллективный проект)
 : Красная амнезия
 : Китайский портрет
 : Прощай, сын мой

Актерские работы 
В качестве актера появился в фильмах Красная скрипка (1998) Франсуа Жирара, Мир (2004) Цзя Чжанкэ и др.

Признание 
Лауреат многочисленных международных премий. Член жюри Шанхайского кинофестиваля 2010. Орден Искусств и литературы (2010).

Примечания

Ссылки 
 На сайте IMDB
 На сайте Senses of Cinema

Кинорежиссёры Китая
Сценаристы Китая
Родившиеся в 1966 году
Родившиеся в Шанхае
Выпускники Пекинской академии кино
Лауреаты Каннского кинофестиваля
Лауреаты премии «Серебряный медведь»
Кавалеры французского ордена Искусств и литературы